

Letteratura 
 Persuasione (Belief) – racconto di Isaac Asimov del 1953

Musica 
 Belief – album dei Nitzer Ebb del 1989
 Belief – album dei Dare del 2001	
 Belief – traccia dell'album Chariot di Gavin DeGraw del 2003
 Belief – singolo di John Mayer del 2007, dall'album Continuum